Aiguillettes peut désigner :
 aiguillettes, une décoration militaire ;
 aiguillettes, une famille de poissons de l'ordre des Beloniformes.